Canary Wharf steht für:

 Canary Wharf, Bürogebäudekomplex in den Londoner Docklands
 Canary Wharf (London Underground), U-Bahn-Station in London
 Canary Wharf (DLR), Station der Docklands Light Railway in London
 Canary Wharf Group, britische Immobiliengesellschaft
 Canary Wharf Pier, Schiffsanlegestelle in London
 Canary Wharf Squash Classic, internationales Squashturnier in London
 Canary Wharf Tower, Wolkenkratzer in London, siehe One Canada Square
 Bahnhof Canary Wharf, im Bau befindlicher Bahnhof in London